Tittoni peut faire référence à:

Patronymie
 Romolo Tittoni (1849-1925) - avocat, homme d'affaires et homme politique italien.
 Tommaso Tittoni (1855-1931) - diplomate et homme politique italien.
 Vincenzo Tittoni (1828-1905) - homme politique italien.

Autres
 Gouvernement Tittoni - gouvernement du Royaume d'Italie, dirigé par Tommaso Tittoni